Enigma (stroj), porodica njemačkih strojeva iz Drugog svjetskog rata koji su se rabile za šifriranje/dešifriranje poruka za poslovne, vojne i diplomatske svrhe.
 Enigma (list), zagonetačka revija iz Zagreba
 Enigma (rod), rod algi.